Indianópolis (Minas Gerais), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Indianópolis (Paraná), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná